Койґі (Koigi) — назва географічних об'єктів Естонії.

 Койґі (Koigi vald) — колишня волость (1992—2017) у повіті Ярвамаа.
 Койґі (Koigi küla) — село у волості Ярва повіту Ярвамаа.
 Койґі — село у волості Рапла повіту Рапламаа.
 Койґі — село у волості Сааремаа повіту Сааремаа.